Adolfo Giuntoli – piłkarz, olimpijczyk
 David Giuntoli – aktor